Це дискографія Bowling for Soup, американського рок гурту з Вічита-Фолс, що містить 10 студійних альбомів, один концертний альбом, чотири збірки, три мініальбоми, 18 синглів, та 18 музичних відео.

A Hangover You Don't Deserve є найуспішнішим альбомом гурту, що отримав золотий сертифікат від Recording Industry Association of America. Вони продали більше мільйона копій альбомів за свою кар'єру.

Альбоми

Студійні альбоми

Спільні альбоми

Концертні альбоми

Збірки

Мініальбоми

Сингли 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2"| Рік
! rowspan="2"| Сингл
! colspan="8"| Найвища позиція в чарті
! rowspan="2"| Сертифікації(продажі)
! rowspan="2"| Альбом
|- style="font-size:smaller;"

!style="width:3em;font-size:85%"|US
!style="width:3em;font-size:85%"|USAdult
!style="width:3em;font-size:85%"|USPop
!style="width:3em;font-size:85%"|AUS
!style="width:3em;font-size:85%"|IRL
!style="width:3em;font-size:85%"|NLD
!style="width:3em;font-size:85%"|SCO
!style="width:3em;font-size:85%"|UK
|-
| style="text-align:center;"| 1998
| style="text-align:left;"| «Scope»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
| Rock on Honorable Ones!!
|-
| style="text-align: center;|2000
| style="text-align:left;"| «The Bitch Song»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
|Let's Do It for Johnny!!
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"|2002
| style="text-align:left;"| «Girl All the Bad Guys Want»
| 64 || 39 || 17 || 64 || 15 || 91 || 6 || 8
|
 UK: Silver
| rowspan="3"|Drunk Enough to Dance
|-
| style="text-align:left;"| «Emily»
| — || — || — || — || — || — || — || 67
|
|-
| style="text-align:center;"| 2003
| style="text-align:left;"| «Punk Rock 101»
| — || — || — || — || — || — || 44 || 43
|
|-
| style="text-align:center;"| 2004
| style="text-align:left;"| «1985»
| 23 || 5 || 10 || 22 || 36 || — || 35 || 35
|
 US: Platinum
| rowspan="3"|A Hangover You Don't Deserve
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"|2005
| style="text-align:left;"| «Almost»
| 46 || 17 || 21 || 91 || — || — || — || 100
|
 US: Gold
|-
| style="text-align:left;"| «Ohio (Come Back to Texas)»
| 119 || — || 35 || — || — || — || — || —
|
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"|2006
| style="text-align:left;"| «I Melt with You»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
| Sky High soundtrack
|-
| style="text-align:left;"| «High School Never Ends»
| 97 || 30 || 79 || 86 || — || — || 20 || 40
|
| rowspan="3"|The Great Burrito Extortion Case
|-
| style="text-align: center;" rowspan="2"|2007
| style="text-align:left;"| «When We Die»
| — || 30 || — || — || — || — || — || —
|
|-
| style="text-align:left;"| «I'm Gay»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
|-
|2009
| style="text-align:left;"| «My Wena»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
|Sorry for Partyin'''
|-
| style="text-align:center;" rowspan="2"| 2011
| style="text-align:left;"| «S-S-S-Saturday»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
| rowspan="2"|Fishin' for Woos|-
| style="text-align:left;"| «Turbulence»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
|-
| style="text-align:center;"| 2013
| style="text-align:left;"| «Circle»
| — || — || — || — || — || — || — || —
|
|  Lunch. Drunk. Love. |-
| colspan="14" style="text-align: center; font-size:8pt;"|«—» означає, що реліз не потрапив в чарт.
|}

 Відеографія 

 Відеоальбоми 

 Музичні відео 

 У епізоді серіалу Мене звати Ерл, брат Ерла, Randy Hickey, співає «High School Never Ends.»
 «1985» виконувалась у епізоді шоу Pimp my Ride'' у Великій Британії.
 Гурт виконав кілька пісень у серіалі Фінеас і Ферб під фіктивною назвою гурту Love Handel.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Bowling for Soup